Taka steht für:
 Taka, die Währung Bangladeschs
 Taka (Maßeinheit), eine alte sansibarisches Maßeinheit
 Taka (Motorrad), eine historische amerikanische Motorradmarke
 Taka (Hyōgo), eine Gemeinde in Japan
 Taka (Jiulong), eine Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Taka oder auch Toke, ein zu den Marshallinseln gehörendes, unbewohntes Atoll

Taka ist der Familienname folgender Personen:
 Isawa Taka (1933–1997), japanischer Schriftsteller
 Miiko Taka (1925–2023), US-amerikanische Schauspielerin japanischer Herkunft
 Mikio Taka (* 1978), japanischer Künstler

Siehe auch:
 Taca
 Takka Takka